Slovo Cor může znamenat:

 Latinský výraz pro srdce
 Kor (v originále Cor), fiktivní postava z knižní série Letopisy Narnie